Lamma, ősi sumer isten
 lamma, lamasszu akkád lélekfogalom
 Lamma-sziget, sziget Hongkong mellett
 lamma dialektus, a nyugati pantar nyelv egyik dialektusa
 LAMMA, a lézer tömegspektrométer mikroszonda (laser microprobe mass spectrometer) mozaikszava